Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 19 и 20 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

Действующей зимней чемпионкой мира в беге на 800 метров являлась Шанель Прайс из США.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первый спортсменка в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 17 легкоатлеток.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у женщин состоялся 20 марта 2016 года. По среднему возрасту участниц (21 год 145 дней) этот забег стал одним из самых молодых в истории турнира. Самой возрастной в финале была американка Лора Рослер (24 года).

После медленной первой половины вперёд вышла Франсина Нийонсаба из Бурунди и начала длинное финишное ускорение. Наиболее близко к ней удалось подобраться американке Эджи Уилсон и кенийке Маргарет Вамбуи, однако первое место осталось для них недосягаемым. Нийонсаба выиграла первое золото и первую женскую медаль для Бурунди в истории чемпионатов мира в помещении.

Примечания

Ссылки 
 

бег